Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 221001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 29 sierpnia 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

221001-221100

221101-221200

221201-221300

221301-221400

221401-221500

221501-221600

221601-221700

221701-221800

221801-221900

221901-222000

Przypisy 

Lista planetoid 221001-222000